Evropsko prvenstvo v košarki 2011 (uradno EuroBasket 2011) je bilo 37. evropsko prvenstvo v košarki, ki je med 31. avgustom in 18. septembrom 2011 potekalo v Litvi. Država je prvenstvo gostila že leta 1939. Predtekmovanja so potekala v mestih Alytus, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai in Vilna, zaključni del pa v Kaunasu.

Prizorišča

Kvalificirane reprezentance

Skupine za žreb

Predtekmovanje

Skupina A (Panevezys)

Skupina B (Siauliai)

Skupina C (Alytus)

Skupina D (Klaipeda)

Drugi krog

Skupina E (Vilna) 

Ekipo sestavljajo tri najboljše ekipe iz skupin A in B. Ekipe iz iste skupine med sabo ne igrajo, temveč štejejo rezultati njihovih medsebojnih tekem iz prvega dela tekmovanja.

Skupina F (Vilna) 

Ekipo sestavljajo tri najboljše ekipe iz skupin C in D. Ekipe iz iste skupine med sabo ne igrajo, temveč štejejo rezultati njihovih medsebojnih tekem iz prvega dela tekmovanja.

Izločanje 

Igranje za 5. mesto

Četrtfinale

Uvrstitev 5. do 8. mesto

Polfinale

Tekma za sedmo mesto

Tekma za peto mesto

Tekma za tretje mesto

Finale

Končne uvrstitve

Zunanje povezave 

 

2011
Športne prireditve v Litvi
2011 v športu